Black Beauty (roman), een roman uit 1877
 Black Beauty (1946), een film uit 1946
 Black Beauty (1971), een film uit 1971
 Black Beauty (1994), een film uit 1994
 Black Beauty (1999), een animatiefilm uit 1999
 Black Beauty (2015), een film uit 2015
 Black Beauty (2020), een film uit 2020
 The Adventures of Black Beauty, een Britse serie die liep tussen 1972 en 1974
 The New Adventures of Black Beauty, een Britse serie die liep tussen 1990 en 1991
 Black Beauty: Live at the Fillmore West, een album van Miles Davis
 Black Beauty (miniatuurpaard), vernoemd in het Guinness Boek van Wereldrecords van 2001 tot 2006 als het kleinste paard ter wereld
 Peruphasma schultei, een wandelende takkensoort
Black Beauty: Gibson Les Paul Custom Guitar, een iconisch en elektrisch gitaarmodel, geïntroduceerd in 1954.